TNE peut faire référence à :
 Théorie neutraliste de l'évolution
 Tumeur neuroendocrinienne

Code